Köllinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Köllinsaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Köllinsaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar